Футболист года во Вьетнаме или «Вьетнамский золотой мяч» () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему футболисту Вьетнама.

Приз учреждён в 1995 году газетой «Sài Gòn Giải Phóng». Чаще всего (по три раза) призом владели Ле Хюинь Дык и Ле Конг Винь.

Победители

Ссылки 
 Рассказ о истории приза на сайте газеты «Sài Gòn Giải Phóng»

Футбол во Вьетнаме
Вьетнам